Cabo del Pinar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cabo del Pinar (udde i Spanien, lat 39,64, long 3,44), Balearerna, 
 Cabo del Pinar (udde i Spanien, lat 39,36, long 2,90), Balearerna, 

Robotskapade Spanienförgreningar